Emmanuel Gétaz (1965-), producteur de musique et politicien suisse ;
 Nicolas Gétaz (1991-), footballeur suisse ;
 Samuel Gétaz (1866-1947), entrepreneur suisse.